Кайл Э́двард Борнхе́ймер (; род. 10 сентября 1975, Мишавака, Индиана, США) — американский актёр, известный по роли в сериале «Худшая неделя моей жизни» на телеканале CBS.

Биография 
Борнхеймер учился в средней школе Мэриан в Мишаваке, штат Индиана, и окончил в 1994 году. Начальную школу Санта-Моники в Мишаваке он окончил в 1990 году. Кайл является одним из основателей театральной компании The Curtainbox.

Борнхеймер создаёт 30-секундные телевизионные ролики для таких национальных компаний, как Geico, Staples, Coors Light, Imodium, Stanley и T-Mobile.

Первоначально на ведущую роль в «Худшая неделя моей жизни» планировалась кандидатура Сэм Бриггса, но его участие было отменено, и её исполнил новичок Борнхеймер, кинокарьера которого в то время не превышала 5 лет. Как описывал его игру один из критиков, Борнхеймер — это «новый Боб Ньюхарт».

Также он сыграл в телесериале «Романтика под вопросом». Премьера сериала состоялась 19 апреля 2010 года на телеканале ABC, но руководство канала официально отменило сериал 16 мая того же года. Также актёр снялся в эпизоде ситкома «Давай ещё, Тед».

Недавно Борнхеймер снялся в ситкоме «Идеальные пары» телеканала NBC, но сериал также был отменён.

Фильмография

Примечания

Ссылки